Cullen kan syfta på:

Cullen (växtsläkte)

Platser

Storbritannien 

 Cullen (ort i Storbritannien), Skottland, Moray,

USA 

 Cullen (ort i USA), Louisiana, Webster Parish, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar